Kapern steht für:

 Kaper, die Blütenknospe des Echten Kapernstrauches
 Entern, das feindliche Übernehmen eines Schiffs
 Insbesondere die Kaperei (Freibeuterei zur See)
 Kapern (Schnackenburg), Ortsteil der Stadt Schnackenburg in Niedersachsen

Siehe auch:
 Kaper (Begriffsklärung)